Omlin ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Omlin (* 1994), Schweizer Fußballtorhüter
 Josef Ignaz Omlin (1825–1916), Schweizer Politiker und Richter
 Sibylle Omlin (* 1965), Schweizer Kunsthistorikerin und Dozentin